Ву́лиця Миклу́хо-Макла́я — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Донецьку.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Житомирі.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Львові.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Малині.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Маріуполі.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Мукачеві.

 Вулиця Миклухо-Маклая — зникла вулиця у Києві (не існує від 1980-их років).

Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Волгограді.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Калінінграді.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Москві.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Находці.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Окуловці.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця у Стародубі.
 Вулиця Миклухо-Маклая — вулиця в Угловці.

Вулиці, названі на честь людей